McIntosh é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de McIntosh (Dakota do Norte)
 Condado de McIntosh (Geórgia)
 Condado de McIntosh (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos